Unter Paraphonie versteht man: 

 Paraphonie (Gesang), Parallelsingen in Quart- und Quintintervallen
 Paraphonie (Harmonielehre), Zusammenklang von Quinte und Quarte
 Paraphonie (Synthesizer), vereinfachte Variante der Polyphonie bei Synthesizern
 Paraphonie (Medizin), plötzliche Höhenveränderung der Stimme, z. B. während des Stimmbruchs